CKT steht für:
 Chipkartenterminal
 Computer- und Kommunikationstechnik
 Computergestütztes kognitives Training

ckt steht für:
 Tschuktschische Sprache (ISO-639-3-Code), paläosibirische Sprache der Tschuktschen im Russischen Fernen Osten, in der Region Tschukotka

CKT